Шуппан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шуппан, Верн (род. 1943) — австралийский бывший автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».
 Шуппан, Себастиан (род. 1986) — немецкий футболист, полузащитник.